Elizabeth Smith est un nom pouvant désigner:

Femmes politiques
 (1882-1960), femme politique travailliste galloise 
Elizabeth Rudel Smith (1911-1997), femme politique démocratique américaine
Elizabeth Joan Smith (1928-2016), femme politique provinciale canadienne
Elizabeth Smith (née en 1940), pair et baronne britannique
 (née en 1960), femme politique conservatrice écossaise

Écrivaines
 (1776-1806), traductrice et linguiste anglaise
 (1797-1885), chroniqueuse écossaise
 (1806-1893), poétesse et écrivaine américaine
Betty Smith (1896-1972), auteure américaine
 (1923-2017), journaliste américaine
 (née en 1958), historienne de l'art américaine

Mormones
 (1800-1882), leader de l'Église des saints des derniers jours
Elizabeth Davis Smith (1805-1844), femme de Joseph Smith

Autres
Bessie Smith (1894-1937), chanteuse afro-américaine
 (1898-1974), photographe canadienne
Liz Smith (1921-2016), actrice britannique
 (née c. 1952), administratrice américaine
 (1929-2011), chanteuse et saxophoniste anglaise 
 (née en 1996), nageuse paralympique américaine

Personnages fictifs
Betty Smith, personnage d'American Dad!
Elizabeth Smith, personnage de la série Lost

Voir aussi

Smith, Elizabeth